Las Casuarinas puede referirse aː

 Las Casuarinas, localidad de la Provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Las Casuarinas, localidad de la Provincia de San Juan, Argentina;
 Las Casuarinas, barrio cerrado de Lima.